Английская футбольная лига в сезоне 2022/23 () — 124-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 29 июля 2022 года и завершится 7 мая 2023 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Бернли
 Уотфорд
 Норвич Сити

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Фулхэм
 Борнмут
 Ноттингем Форест
 Выбыли в Лигу 1
 Питерборо Юнайтед
 Дерби Каунти
 Барнсли

Из Лиги 1 
 Вышли в Чемпионшип
 Уиган Атлетик
 Ротерем Юнайтед
 Сандерленд
 Выбыли в Лигу 2
 Джиллингем
 Донкастер Роверс
 Уимблдон
 Кру Александра

Из Лиги 2 
 Вышли в Лигу 1
 Форест Грин Роверс
 Эксетер Сити
 Бристоль Роверс
 Порт Вейл
 Выбыли в Национальную лигу
 Олдем Атлетик
 Сканторп Юнайтед

Из Национальной лиги 
 Вышли Лигу 2
 Стокпорт Каунти
 Гримсби Таун

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига 1

Турнирная таблица

Лига 2

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2022
Англия 2-0
Футбол в Англии в сезоне 2022/2023